Astoria: Portrait of the Artist è un album in studio del cantante statunitense Tony Bennett, pubblicato nel 1990.

Tracce
When Do the Bells Ring for Me?
I Was Lost, I Was Drifting
A Little Street Where Old Friends Meet
The Girl I Love
It's Like Reaching for the Moon
Speak Low
The Folks Who Live on the Hill
Antonia
A Weaver of Dreams/There Will Never Be Another You
Body and Soul
Where Do You Go from Love?
The Boulevard of Broken Dreams
Where Did the Magic Go?
I've Come Home Again

Collegamenti esterni